Perret se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jean-Luc Perret
 Horace Perret